— однотомная сэйнэн-манга Суэхиро Маруо, выпущенная в 2008 году издательством Enterbrain.

Сюжет 
Действие разворачивается в двадцатые годы XX века. Начинающий писатель Хитоми выдаёт себя за своего приятеля Комоду, погибшего миллионера, надеясь заполучить деньги, чтобы устроить на острове Панорама свою Утопию с красивыми пейзажами и полной вседозволенностью. Единственная, кто способен ему помешать, жена Комоды, сама покупается на этот обман.

Персонажи
  — Главный герой. Писатель утопических романов, он работает в небольшом издательстве, также он не имеет денег. Хиросуке бреет волосы и срывает зубы, чтобы стать идентичным его партнеру Гензабуро. Его единственная цель - реализовать свою гедонистическую и утопическую мечту. Эгоистичный, мастер фантастики и вечный мечтатель. Хиросуке любит Эдгара Аллана По и написал утопический роман «История Ра», в котором главный герой внезапно вступает в состояние великой удачи, и за эти деньги он строит земной рай, о котором он давно мечтал.

  — Спутница Хиросуке во время университета. Позже вышла замуж за красивого молодого Чийоко, у него не было детей.

  — Красивая и несчастная женщина, молодая жена Гензабуро. Она ведет жизнь богатой дамы. После двух абортов она не смогла дать наследника семье Комода.

  — Следователь, нанятый родителями Чийоко. Сильно обеспокоен исчезновением его дочери. После прочтения «Истории Ра», работы, опубликованной после поддельного самоубийства Хиросуке.

Манга
Первоисточником сюжета стал одноимённая повесть японского классика детектива Эдогавы Рампо, написанная в 1926 году.

За эту работу Суэхиро Маруо получил премию Осаму Тэдзуки 2009 года в номинации «лучшему новому художнику», несмотря на то, что начал рисовать мангу профессионально ещё в 1980-х. Кроме того, в 2014 году данная работа номинировалась на премию Айснера в категории Best Adaptation from Another Medium, но уступила награду комиксу Richard Stark’s Parker: Slayground Дарвина Кука по мотивам романа The Hunter Дональда Уэстлейка. Манга выпущена издательствами Last Gasp на английском языке, Glénat на испанском языке и «Фабрикой комиксов» на русском. В России манга была издана тиражом 6000 экземпляров; официальная дата выхода — 24 марта 2011 года.

Примечания

Ссылки 

 

Утопии